Северный Азадеган — крупное нефтяное месторождение Ирана, выделен из месторождения Азадеган в 2006 году. Начальные запасы нефти составляют 950 млн тонн.

Оператором месторождения является китайская нефтяная компания CNPC. Согласно соглашению, китайская нефтяная компания CNPC обязалась развивать месторождение в двух фазах. Начало второй фазы будет зависеть от представления всестороннего плана CNPC и его одобрения NIOC. Проектный уровень добычи нефти должен составить 5,5-6,0 млн. тонн в год.

См. также 
 Азадеган
 CNPC
 NIOC

Ссылки 
 Иран подписывает контракт на разработку месторождения «Северный Азадеган» с китайской компанией
 CNPC будет разрабатывать иранское месторождение нефти
 Iran, China Implement Oilfield Development Plan at North Azadegan
 Иран предлагает Лукойлу новое нефтяное месторождение - Северный Азадеган
 "Газпром нефть" рассчитывает в сентябре обсудить с Ираном условия участия в проекте "Северный Азадеган"

Нефтяные месторождения Ирана